Сабуэйру () — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сеара. Составная часть мезорегиона Сертойнс-Сеаренсис. Входит в экономико-статистический микрорегион Сертан-ди-Иньямунс. Население составляет 16 791 человек на 2006 год. Занимает площадь 1 383 472 км². Плотность населения — 12,1 чел./км².

История 
Город основан в 1823 году.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 24.965.908,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 1.510,16 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,560 (данные: Программа развития ООН).

Муниципалитеты штата Сеара